Parkes kan syfta på

 Parkesobservatoriet – ett radioteleskop nära Parkes i New South Wales

Personer med efternamnet
 Sir Henry Parkes (1815 – 1896), australisk statsman, grundare av Federation of Australia som senare blev Commonwealth of Australia - Australien
 Alexander Parkes (1813-1890), engelsk uppfinnare
 Harry Smith Parkes (1828-1885), brittisk konsul i Kina och Japan
 Rebecca Parkes (1994–), ungersk vattenpolospelare
 Walter F. Parkes (1951–), amerikansk författare och producent
 Phil Parkes (1950–), är en engelsk före detta fotboll|fotbollsspelare
 Phil Parkes (Wolverhampton) (1947–), i West Bromwich) är en engelsk fotbollsspelare

Geografi

Australien 

 Parkes, New South Wales, ort, 
 Parkes Shire, New South Wales, 

Efternamn
Engelska efternamn